Hall of Fame Tennis Championships 2019 (англ. «2019 Hall of Fame Open») — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Ньюпорте (США) на открытых травяных кортах. С 2009 года турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 652 тысячи долларов. В текущем году турнир проходил с 15 по 21 июля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 1 Июля 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Кристофер Юбэнкс
  Алистер Грэй
  Джон Изнер

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Алекс Болт
  Рамкумар Раманатан
  Тим Смычек
  Виктор Троицки

4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Ньюпорт
Теннис
Июль 2019 года